Новодворье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Новодворье — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Новодворье — деревня в Червенском районе Минской области.